Pian della Tortilla (Tortilla Flat) – romanzo di John Steinbeck del 1935
 Gente allegra (Tortilla Flat) – film del 1942 diretto da Victor Fleming
 Tortilla Flat – comunità della Contea di Maricopa, Arizona (Stati Uniti d'America)